Puértolas es el nombre de:

 José Luis Rodríguez Puértolas, un periodista español.
 Soledad Puértolas (1947-), una escritora española.
 Puértolas (Huesca), un municipio de la comarca aragonesa del Sobrarbe, en la provincia de Huesca.

en:Puértolas